Agamemnon (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Masker van Agamemnon, een gouden dodenmasker dat in 1876 door Heinrich Schliemann gevonden is
Agamemnon (Aischylos), de tragedie "Agamemnon" van Aischylos
Agamemnon (geslacht), het geslacht van Phasmatodea
Agamemnon (planetoïde), een planetoïde met het volgnummer 911